Серебрянников — русская фамилия.

Известные носители 
 Серебрянников, Александр Георгиевич (1904—1943) — Герой Советского Союза.
 Серебрянников, Олег Фёдорович (1930—1991) — русский логик и философ.
 Серебрянников, Сергей Владимирович (род. 1952) — ректор МЭИ.
 Серебренников, Фёдор Павлович (1891—1918) — революционер, большевик. Борец за установление Советской власти в Сибири.

 Серебряников, Виктор Петрович (1940—2014) — советский футболист.

См. также

Примечания